Лорьян-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 

В состав кантона входят северные, западные и центральные кварталы города Лорьян.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют преподаватель истории и географии Матьё Глас (Mathieu Glaz) (Социалистическая партия) и консультант по трудоустройству Катрин Керик (Catherine Quéric) (Коммунистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан